Pachyornis geranoides — вимерлий вид нелітаючих птахів родини Emeidae ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Історичний ареал 
Вид був ендеміком Північного острова Нової Зеландії. Мешкав у вологих низовинних лісах та луках.

Опис 
Pachyornis geranoides був найменшим видом моа. Птах був заввишки до 54 см та важив 17-36 кг.

Вимирання 
Вид виник у кінці плейстоцену та вимер після появи на острові людей.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 
 

Моаподібні
Вимерлі нелітаючі птахи
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1848